Станіслав Жолкевський (старший)
 Станіслав Жолкевський

Жолкевські гербу Любич